Loomer é uma banda de rock alternativo formada em Porto Alegre em agosto de 2008.

Influenciados por diversas bandas e estilos diferentes, os integrantes da banda tem em comum o gosto pelo barulho, que vem do volume do punk, dissonância e difusão sonora do shoegaze, e até mesmo as texturas sônicas e ecoantes dos vocais murmurados, próprias do dream pop.

Integrantes 
 Stefano Fell: vocal, guitarra
 Richard La Rosa: guitarra
 Michelle Sieben Franzen: baixo, Backing vocal
 Guilherme Figueiredo: bateria

Discografia

EPs

Mind Drops [2009] 
O primeiro registro da Loomer, o EP Mind Drops, foi gravado em fevereiro de 2009 por Lucas Pocamacha, em uma fazenda em São Lourenço do Sul em apenas 3 dias. O disco foi mixado por Richard, Stefano e Lucas, e masterizado por Richard e Stefano. Em agosto do mesmo ano, o EP foi lançado pelo selo independente Senhor F Discos (DF) na sessão Senhor F Virtual.

Em outubro, Mind Drops foi relançado pelo selo também independente Midsummer Madness (RJ). "O EP de estréia da banda Loomer é uma viagem até o universo sonoro que deu ao mundo bandas geniais como Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine e Swervedriver, entre outras. Sem soar “revivalistas”, com “Mind Drops” o quarteto portoalegrense traz para a nova cena independente nacional o som das guitarras no talo e vocais sussurrados." Rodrigo Lariú (Midsummer Madness)

Coward Soul [2010] 
Em setembro de 2010 a banda lançou seu segundo registro intitulado Coward Soul em uma parceria entre três dos mais tradicionais selos independentes do país: Midsummer Madness (RJ), Senhor F (DF) e Sinewave (SP).

"Coward Soul é o segundo ep do Loomer. Gravado em junho de 2010 no estúdio Dub (Porto Alegre-RS), o sucessor de “Mind Drops” foi mixado no estúdio por Fábio Gabardo e pelos guitarristas Richard e Stefano, e masterizado em casa por Richard e Stefano. Com 5 músicas, Coward Soul traz 5 músicas carregadas de microfonias, guitarras barulhentas e um faz-de-conta-que-nada-disso-está-acontecendo nos vocais." Rodrigo Lariú (Midsummer Madness)

"Com o novo EP, contendo cinco canções, Loomer consolida-se como um dos nomes mais importantes em seu estilo, que atrai as novas gerações e fans dos clássicos dos anos noventa. Assim como no EP anterior, as guitarras continuam sendo o forte do som do quarteto." Fernando Rosa (Senhor F) 

"Com 5 músicas, Coward Soul traz letras expressivas e um instrumental denso, carregado de microfonias, guitarras lamacentas e vocais suaves (ou nem tanto)." Elson (Sinewave)

LPs

You Wouldn't Anyway [2013] 
Em 29 de novembro de 2013 a banda lança seu primeiro álbum cheio, "You Wouldn't Anyway". O disco conta com 10 músicas inéditas, nenhuma das músicas que estavam nos EPs. O mesmo foi lançado pelos selos Midsummer Madness (RJ), Tranfusão Noise Records (RJ) e Sinewave (SP). O disco foi gravado e mixado pelos guitarristas Stefano e Richard, e masterizado por Paulo Casaes do Tranfusão.

"Lançado em 29 de novembro via Midsummer Madness, Sinewave e Transfusão Noise Records, "You Wouldn’t Anyway" é, assim como os EPs que o precedem, um mergulho dos gaúchos no universo do rock distorcido que desde os anos 80 vem servindo como fonte – aparentemente inesgotável – de combustível para um sem número de bandas lançar excelentes álbuns." Fabio Bridges (Pequenos Classicos Perdidos)

Coletaneas

Marlindo 
Em agosto de 2012 o selo carioca Transfusão Noise Records lança a coletânea Marlindo. O Loomer participa com a música até então inédita Not So Wrong.

Tributo ao Second Come 
Em junho de 2011 a Midsummer Madness lança o tributo ao Second Come. Loomer abre a coletânea com a música "I Feel Like I Don't Know What I'm Doing".

Tributoh 
Em abril de 2014 a Loomer participa do Tributoh, tributo a banda norte-americana Sebadoh. Loomer participa com a música "Beauty of The Ride".

Shows 
O primeiro show do Loomer foi no bar Garagem Hermética, em Porto Alegre, em dezembro de 2008. O Loomer, estreiou abrindo para as bandas Superguidis e Volantes. O show foi tão bem recebido que as músicas e a ordem das mesmas se manteve inalterada até o posterior lançamento do EP em 2009, o Mind Drops, com exceção de um cover da música "(When You Wake) You're Still in a Dream" da banda irlandesa My Bloody Valentine.

Desde 2009 a Loomer tem feito shows em Porto Alegre, região metropolitana, interior do RS, São Paulo (II Sinewave Festival), Paraná (Grito Rock Maringá 2010), Rio de Janeiro, dentre outros.

Ligações externas 
 http://www.loomer.com.br/
 http://www.twitter.com/loomerband
 http://mmrecords.com.br/200910/loomer/
 http://www.myspace.com.br/loomerband
 http://sinewave.com.br/tag/loomer/
 https://soundcloud.com/loomerband
 http://www.facebook.com/banda.loomer
 http://www.facebook.com/loomerband
 http://www.lastfm.com.br/music/Loomer

Bandas de Porto Alegre
Bandas de indie rock
Bandas de shoegaze
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas formadas em 2008